Bugliesi – abitanti di Buglio in Monte
Bugliesi – abitanti di Montebuglio